Satz von Hall steht für folgende Sätze in der Mathematik:

 Satz von Hall, anderer Name für den Heiratssatz in der Graphentheorie
 Satz von Hall in der Gruppentheorie, siehe Auflösbare Gruppe #Satz von Hall